Journalist steht für:
 Journalist, ein Presseberuf
 eine Fachzeitschrift, siehe Journalist (Zeitschrift)

Der Journalist steht für:
 Der Journalist, sowjetischer Film von 1967

Siehe auch:
 Die Journalistin

 Der Österreichische Journalist
 Schweizer Journalist